Het WTA-tennistoernooi van Dallas (officieel Texas Tennis Open) van 2012 vond plaats van zondag 19 tot en met vrijdag 24 augustus 2012 (de week voor het US Open) in Grapevine nabij de Amerikaanse stad Dallas. Het was de tweede, tevens laatste, editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster was de Duitse Sabine Lisicki – zij moest zich wegens een buikspierblessure afmelden voor het toernooi. Ook haar als eerste geplaatste landgenote Angelique Kerber trok zich terug, wegens een schouderblessure. Het derde reekshoofd Roberta Vinci uit Italië won het toernooi. Zij bereikte de finale zonder setverlies en versloeg daar, eveneens in twee sets, de als tweede geplaatste Servische Jelena Janković. Het was Vinci's zevende WTA-titel. De Belgische Yanina Wickmayer was met een wildcard tot het toernooi toegelaten, en bezette de vierde plek op de plaatsingslijst – zij bereikte de tweede ronde, waar zij werd uitgeschakeld door de Australische kwalificante Casey Dellacqua. De Nederlandse Arantxa Rus bereikte eveneens de tweede ronde; zij verloor van het tweede reekshoofd Jelena Janković. De Nederlandse Kiki Bertens moest tijdens haar eerste­ronde­partij afhaken wegens een buikspierblessure.

Dubbelspel – Titelhoudsters Alberta Brianti en Sorana Cîrstea hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Het Tsjechische team Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová stond als eerste op de plaatsingslijst – zij bereikten de halve finale, waar zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Het als vierde geplaatste duo Marina Erakovic en Heather Watson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Līga Dekmeijere en Irina Falconi in twee sets. Na hun overwinning in Stanford, de maand ervoor, was dit de tweede gezamenlijke titel van Erakovic en Watson. Erakovic bezat daarvoor al vijf WTA-titels met andere partners; Watson geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dallas 2012
Dallas